Drei Türme steht für:

 Drei Türme (Rätikon), Bergkette in den Zentralalpen
 Drei Türme,  Felsformation im Lechquellengebirge,  Vorarlberg
 Drei Türme (Luxemburg), Teil der ehemaligen Festung Luxemburg